AFM Records
Associação de Futebol da Madeira
Associação de Futebol de Macau
Alex von Falkenhausen Motorenbau

Desambiguações de siglas